53-й Чемпионат СССР по классической борьбе проходил в Минске с 1 по 5 февраля 1984 года.

Медалисты

Литература 
 

Февраль 1984 года
Спортивные соревнования в Минске
Чемпионаты СССР в 1984 году
Соревнования по борьбе в Белоруссии
Спорт в Белоруссии в 1984 году